Brief Encounter steht für:

 Brief Encounter, Originaltitel von Begegnung (1945), britischer Film von David Lean (1945)
 Brief Encounter (1974), britisch-italienischer Fernsehfilm von Alan Bridges 
 Brief Encounter (Album), Album der Band Marillion (1986)
 Brief Encounter (Oper), Oper von André Previn (2009)

Brief Encounters steht für:
 Brief Encounters (Album), Musikalbum von Amanda Lear (2009)
 Brief Encounters (Fernsehserie, 2005), britische Fernsehserie (2005) 
 Brief Encounters (Fernsehserie, 2016), britische Fernsehserie (2016) 
 Gregory Crewdson: Brief Encounters, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Ben Shapiro (2012) 
 Brief Encounters, früherer Name des Encounters Short Film Festival, Kurzfilmfestival in Bristol, Vereinigtes Königreich